Kreisgericht bezeichnet folgende Gerichte:

 Kreisgericht (Großherzogtum Baden)
 Kreisgericht (Großherzogtum Hessen), Gerichte der zweiten Instanz in Rheinhessen 1816 bis 1852
 Kreisgericht (Preußen), Eingangsgerichte in Preußen 1849–1879
 Gerichte zweiter Instanz im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen zwischen 1850 und 1879, siehe Gerichte im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen
 Gerichte zweiter Instanz im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach zwischen 1850 und 1879, siehe Liste der Gerichte im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
 Gerichte erster Instanz im Fürstentum Waldeck und Pyrmont zwischen 1850 und 1868, siehe Gerichte im Fürstentum Waldeck und Pyrmont
 Kreisgericht (DDR), Gerichte der ersten Instanz ab 1952
 Kreisgericht (Schweiz), Eingangsgerichte in manchen Kantonen
 einzelne Gerichtshöfe erster Instanz in Österreich vor 1993, siehe Landesgericht (Österreich)
 Kreisgericht (Baltikum), Gerichte der ersten Instanz im früheren Baltikum
 Gerichte der ersten Instanz in Polen, siehe Gerichtsorganisation in Polen
 Gerichte in der ersten Instanz in Litauen, siehe Apylinkės teismas
 Gerichte in Litauen, siehe Apylinkės teismas
 Gerichte in Tschechien, siehe Krajský soud